Montagny puede referirse a: 

 Montagny, comuna francesa situada en Loira.
 Montagny, comuna francesa situada en Ródano.
 Montagny, comuna francesa situada en Saboya.
 Montagny, comuna suiza del cantón de Friburgo.
 Montagny-près-Yverdon, comuna suiza del cantón de Vaud.